Il singolare del torneo di tennis Nettingsdorf Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Radomír Vašek che ha battuto in finale Christian Vinck 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Emilio Benfele Álvarez (semifinali)
 Stefan Koubek (secondo turno)
 Radomír Vašek (Campione)
 Horst Skoff (semifinali)

 Lars Jonsson (secondo turno)
 Francisco Cabello (primo turno)
 Francisco Costa (secondo turno)
 Attila Sávolt (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nettingsdorf Challenger 1997